Шин может означать:

Персоналии

Корейская фамилия 
Шин — корейская фамилия. Известные носители:
 Шин, Александр Андреевич (род. 1985) — казахстанский хоккеист, центральный и левый нападающий.
 Шин, Алексей Семёнович — советский, российский ученый-востоковед, общественный деятель.
 Шин, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский боксёр и тренер.
 Шин Ден Дик (1911—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Шин, Ермолай (1922—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Шин, Константин (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шин Сын Ги (1895—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Шин Хен Мун (1911—1961) — колхозник, председатель колхоза «Дальний Восток», Герой Социалистического Труда (1948).

Другие персоналии 
 Шин, Генри (род. 1950) — американский кёрлингист.
 Шин, Йошуа (род. 1993) — вануатский игрок в настольный теннис.
 Шин, Майкл (род. 1969) — валлийский актёр.
 Шин, Мартин (род. 1940) — американский актёр, отец Чарли Шина.
 Шин, Отакар (1881—1943) — чешский композитор, педагог, теоретик.
 Шин, Рут (род. 1952) — английская актриса.
 Шин, Селин (род. 1976) — бельгийская оперная певица, сопрано.
 Шин, Чарли (настоящее имя Эстевес, Карлос Ирвин, род. 1965) — американский актёр.
 Альма Шин (псевдоним Ларисы Берни-Шехтман; род. 1939) — переводчик художественной литературы с идиш на русский язык.

Этноним 
 Шин — народ в Индии.
 Шин — язык дардской группы индоевропейской семьи языков.

Топоним 
 Шин — город в Сирии.
 Шин — посёлок, Сарпинский район, Калмыкия.
 Шин — горная река в Шекинском районе Азербайджана.
 Шин — село в Шекинском районе Азербайджана.
 Шин (Sheen) — средневековый посёлок и дворец близ Лондона, с 16 в. — Ричмонд, в настоящее время в составе Лондона.

Другое 
 Шин Тег — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Шин-Бядл — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.
 Шин-Мер — сельский населенный пункт в Кетченеровском районе Калмыкии.

Буква 
 Шин — буква арабского алфавита.
 Шин — буква еврейского алфавита.
 Шин (𐤔) — буква финикийского алфавита.
 Шин — буква сирийского алфавита.

См. также 
 Шинн
 Шина
 Син